Santo ist die italienische Form von Sankt und somit Bestandteil vieler Orts- und Personennamen.

Santo, Del Santo oder Di Santo ist der Familienname folgender Personen:
 Artan Santo († 2014), albanischer Banker
 Diogo Luis Santo (Diogo; * 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Franco Di Santo (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Gustav Santo (1802–1856), deutsch-baltischer Pastor, Lehrer und Autor
 Lory Del Santo (* 1958), italienisches Model und Schauspielerin
 Mariano Santo, italienischer Chirurg
 Ron Santo (1940–2010), US-amerikanischer Baseballspieler

Kurzform
 Espiritu Santo, Hauptinsel von Vanuatu

Künstlername:
 El Santo (eigentlich Rodolfo Guzmán Huerta; 1917–1984), mexikanischer Wrestler und Schauspieler

Alias:
 Santo, Alias des Ernst Alfred Aye (1878–1947), deutscher Konzertsänger und Begleiter der Marianne von Werefkin

Sonstiges:
 Santo, der Markenname des kasachischen Pharmazieunternehmens Chimpharm
 Santo (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Santo, spanische TV-Miniserie von 2022

Siehe auch:
 Santō
 Santho
 Santa
 Santino
 Santos (Begriffsklärung)